Кубок Азии по футболу среди женщин 1977 года — второй по счету футбольный турнир среди женщин в Азии. Он был проведен со 2 по 11 августа на Тайване. Участниками турнира были Китайская Республика, Таиланд, Япония, Индонезия, Сингапур, Гонконг. Победителем турнира стала Китайская Республика, обыгравшая в финале со счетом 3-1 Таиланд.

Групповая стадия

Группа А

Группа В

Плей-офф

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Ссылки 
 RSSSF.com

Кубки Азии по футболу среди женщин
1977 год на Тайване